Иба́ньес () — испанская фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Ибаньес, Андрес (1844—1877) — боливийский общественный деятель.
 Ибаньес, Конча (1926—2022) — испанская художница и писательница.
 Ибаньес, Луис (род. 1988) — аргентинский футболист, защитник клуба «Црвена Звезда».
 Ибаньес, Пако (род. 1934) — испанский певец, бард
 Ибаньес, Пако (актёр) (1948—2008) — мексиканский актёр-комик.
 Ибаньес, Роберт (род. 1993) — испанский футболист.
 Ибаньес, Сесар (род. 1992) — мексиканский футболист, защитник.

Составные фамилии 
 Батлье Ибаньес, Луис (1930—2016) — уругвайский пианист.
 Батлье Ибаньес, Хорхе (1927—2016) — уругвайский политик, член партии Колорадо.
 Бласко Ибаньес, Висенте (; 1867—1928) — крупнейший испанский писатель XX века.
 Ибаньес Каэтано, Даниэль (род. 1976) — бразильский и испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Ибаньес Тебар, Пабло (; род. 1981) — испанский футболист.
 Ибаньес де Эркисия, Доминго (1589—1633) — испанский миссионер, святой католической церкви, мученик.
 Ибаньес-Фернандес, Арнальдо (1927—2005) — украинский кинорежиссёр.
 Карлос Ибаньес дель Кампо (; 1877—1960) — президент Чили в 1927—1931 и в 1952—1958 годах.
 Рольдан Ибаньес, Луис (1943—2022) — испанский государственный деятель.
 Фернандес Ибаньес, Беатрис (род. 1985) — испанская гандболистка.

Топоним 
 Касас-Ибаньес () — муниципалитет в Испании.
 Рио-Ибаньес () — коммуна в Чили.

См. также 
 Ibanez